Il singolare del torneo di tennis Jakarta Challenger 2 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mario Visconti che ha battuto in finale Douglas Geiwald 6-3, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 Massimo Ardinghi (quarti di finale)
 Michael Brown (primo turno)
 Otis Smith (primo turno)
 Florian Krumrey (primo turno)

 Mike Briggs (primo turno)
 Andrew Kratzmann (quarti di finale)
 Sander Groen (quarti di finale)
 Mihnea Năstase (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1991